Mäkinen (pronunciado ) es un apellido finlandés. Significa «pequeña colina», de mäki, «colina» y -nen, «pequeño». Es el apellido de:
 Timo Mäkinen (1938–2017), piloto de rallys;
 Tommi Mäkinen (n. 1964), piloto de rallys.